Algerri kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algerri (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Algerri (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar